zakłócenie w elektroenergetyce
 zakłócenie w automatyce
 zakłócenia radiowe